Сезон 2004 Формулы-1, 55-й сезон Формулы-1, состоял из 18-ти Гран-при и проходил с 7 марта по 24 октября. Чемпионом мира стал Михаэль Шумахер, Кубок конструкторов завоевала команда Ferrari. Чемпионат прошёл при полном доминировании команды «Феррари», пилоты которой одержали победы в 15 из 18 Гран-при, что в свою очередь сказалось на падении зрелищности и посещаемости гонок.

Первую и единственную победу в своей карьере одержал Ярно Трулли.

Пилоты и конструкторы

Изменения в составе пилотов 
В сезоне 2004 года три команды – Минарди, Джордан и Заубер – полностью изменили состав пилотов.

Первый сезон 
 Тимо Глок

 Кристиан Клин

Последний сезон 
 Кристиано да Матта

 Жолт Баумгартнер

 Марк Жене

 Оливье Панис

Единственный сезон 

 Джанмария Бруни

 Джорджо Пантано

Изменения в составе команд 
BMW WilliamsF1 Team - На Гран-при США 2004 в результате аварии травму получил Ральф Шумахер, на Гран-при Франции и Великобритании его заменял Марк Жене, а с Гран-при Германии по Гран-при Италии - Антонио Пиццония

Mild Seven Renault F1 Team - по окончании Гран-при Италии Ярно Трулли был уволен, а на его место приглашён Жак Вильнёв.

Panasonic Toyota Racing - по окончании Гран-при Германии Кристиано да Матта был уволен, на его месте с Гран-при Венгрии по Гран-при Китая выступал Рикардо Зонта, с Гран-при Японии за Тойоту выступал Ярно Трулли. На Гран-при Бразилии Зонта выступал вместо Оливье Паниса, так как француз завершил карьеру.

Benson & Hedges Jordan Ford - на Гран-при Канады, Китая, Японии и Бразилии вместо Джорджо Пантано выступал Тимо Глок.

Результаты чемпионата

Гран-при

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Михаэль Шумахер

| align="right"| 148
|-
! 2
|  Рубенс Баррикелло

| align="right"| 114
|-
! 3
|  Дженсон Баттон

| align="right"| 85
|-
! 4
|  Фернандо Алонсо

| align="right"| 59
|-
! 5
|  Хуан Пабло Монтойя

| align="right"| 58
|-
! 6
|  Ярно Трулли

|

| align="right"| 46
|-
! 7
|  Кими Райкконен

| align="right"| 45
|-
! 8
|  Такума Сато

| align="right"| 34
|-
! 9
|  Ральф Шумахер

 
 
 
 
 

| align="right"| 24
|-
! 10
|  Дэвид Култхард

| align="right"| 24
|-
! 11
|  Джанкарло Физикелла

| align="right"| 22
|-
! 12
|  Фелипе Масса

| align="right"| 12
|-
! 13
|  Марк Уэббер

| align="right"| 7
|-
! 14
|  Оливье Панис

|
| align="right"| 6
|-
! 15
|  Антонио Пиццония
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
| 
|
| align="right"| 6
|-
! 16
|  Кристиан Клин

| align="right"| 3
|-
! 17
|  Кристиано да Матта

| 
| 
| 
| 
| 
|
| align="right"| 3
|-
! 18
|  Ник Хайдфельд

| align="right"| 3
|-
! 19
|  Тимо Глок
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 2
|-
! 20
|  Жолт Баумгартнер

| align="right"| 1
|-
! 21
|  Жак Вильнёв
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| align="right"| 0
|-
! 22
|  Рикардо Зонта
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|

| align="right"| 0
|-
! 23
|  Марк Жене
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| align="right"| 0
|-
! 24
|  Джорджо Пантано

|

| 
| 
| 
| align="right"| 0
|-
! 25
|  Джанмария Бруни

| align="right"| 0

Кубок конструкторов

Примечания 
 Марк Жене заменил Ральфа Шумахера в команде Williams после того, как Ральф получил травму на Гран-при США.
 Уволенный из Jaguar посредине прошлого сезона Антонио Пиццония заключил контракт тест-пилота с командой Williams. Он заменял Ральфа с Гран-при Германии по Гран-при Италии.
 Жак Вильнёв заменил  Ярно Трулли в команде Renault на последних трёх Гран-при – в Китае, в Японии и Бразилии.
 Череда неудачных результатов Кристиано да Матты на протяжении сезона привела к тому, что начиная с Венгрии его заменил тест-пилот Рикардо Зонта. Да Матта прекратил выступления за команду Toyota, а в 2005 вернулся в чемпионат Champ Car, заявив, что в Формуле-1 недостаточно конкуренции.
 Отношения Ярно Трулли с командой Renault и её руководителем Флавио Бриаторе резко ухудшились после того, как стало ясно, что контракт гонщика не будет продлён после 2004 года. После подписания контракта на 2005 сезон c командой Toyota, Трулли и руководство Renault договорились о досрочном расторжении контракта после Гран-при Италии и 14 проведённых гонок. В результате Трулли получил возможность принять участие в последней гонке сезона уже в качестве пилота Toyota, а Рикардо Зонта был вновь понижен до должности тест-пилота.
 Рикардо Зонта заменял да Матту на Гран-При Венгрии, Бельгии, Италии, Китая и Бразилии.
 Оливье Панис в середине сезона дал понять руководству «Тойоты», что не заинтересован в полноценном участии в гонках по личным причинам. Он выразил заинтересованность в работе тест-пилотом, и в результате такой контракт был в конце сезона подписан. На протяжении сезона Панису пришлось гоняться с тремя различными напарниками: да Матта с Австралии до Германии, Зонта в Венгрии и Китае, и Трулли в Японии.
 Роберт Дорнбос был приглашён в Jordan как тест-пилот на место Тимо Глока.
 Пилот Jordan Джорджо Пантано участвовал в гонках, начиная с Гран-при Австралии до Италии. Затем пути Пантано и Jordan разошлись после плохих результатов и проблем с выполнением контрактных обязательств.
 Тимо Глок был заявлен в Jordan до конца года, выполнив обязательства тест-пилота на этот год. Он стал третьим пилотом в пятницу на Гран-при Канады и гоночным пилотом в воскресенье, заменив Джорджо Пантано на последние три гонки.

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы 1

Сезоны Формулы-1